Leonardo Hernán Gonzalez (Moreno, Prov. Bs As, Argentina, 3 de abril de 2001) es un futbolista argentino que se desempeña como Delantero por las bandas en el Club Ferro Carril Oeste de la Primera B Nacional de Argentina.

Trayectoria

Ferro 
Llegó al club con 11 años y realizó todas las divisiones inferiores en el equipo de Caballito. Se integra al equipo que realiza la pretemporada de cara al Campeonato de Primera Nacional 2021. El 04 de abril realiza su debut profesional ingresando en el minuto 41 del segundo tiempo en lugar de David Gallardo, no consigue marcar goles en lo que restaba del partido, esta era la primera vez que fue convocado al banco. En septiembre del 2021 firma su primer contrato como profesional hasta el 31 de diciembre del 2024. En total disputó 2 partidos en el campeonato sin marcar goles en un total de 22 minutos jugados. De cara al Campeonato de Primera Nacional 2022 continúa en el equipo de primera y disputando varios encuentros en el equipo de reserva. En total disputa 5 partidos en los que no convierte goles.

Estadísticas 
 Actualizado al 01 de octubre de 2022

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en futbol 360
 Ficha en BDFA

Futbolistas del Club Ferro Carril Oeste